Jean-Louis Boissieu (París, 18 de agosto de 1920-Lieja, Bélgica, 2 de febrero de 1973) fue un actor y cineasta francés. 

Nació en París. De origen judeo y ruso. Siendo hijo de actores actuó en obras de teatro, su carrera como actor debutó en 1945 en la película Les Enfants du paradis como extra, realizó en total 68 filmes y varias series de televisión. Se casó dos veces con Anna Marie Jouvet y Claude Fontaine con quien tuvo 5 hijos. Ganador del Festival de Cannes La Révolution française. Como escritor fue autor de notables novelas como: Le déserteur de la peur y Le mal de Paris. Su carrera de actor fue indispensable para el cine de terror, aunque no fue extensa su filmografía logró trabajar con directores y actores importantes de los años 50-60. 

Murió en un accidente automovilístico en Lieja, Bélgica el 2 de febrero de 1973 durante el rodaje británico-francesa The Day of the Jackal.

Bibliografía 
 Cartier, Jacqueline: Monsieur Vanel: un siècle de souvenirs, un an d'entretiens, Paris, Éditions Robert Laffont, 1989. ISBN 978-2221058695
 Foucart, Yvan: Dictionnaire des comédiens français disparus, 1185 págs. Éditions Cinéma, Mormoiron, 2008, ISBN 978-2-9531-1390-7

Enlaces internos

Actores de Francia
Actores de París
Actores de televisión de Francia
Actores de cine de Francia
Cantantes masculinos de Francia
Personas que han rechazado la Legión de Honor
Nacidos en París
Fallecidos en Lieja